Gronna ist der Familienname folgender Personen:

 Asle Gronna (1858–1922), US-amerikanischer Politiker
 James D. Gronna (1884–1963), US-amerikanischer Politiker